Pebble Beach peut faire référence à :
 Pebble Beach, localité de Californie
 Pebble Beach Concours d'Elegance
 Pebble Beach Golf Links
 Pebble Beach Golf Links (terrain de golf)
 Pebble Beach Golf Links (jeu vidéo)